Trollope ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew Trollope († 1461), englischer Heerführer
 Anthony Trollope (1815–1882), englischer Schriftsteller
 Frances Trollope (1779–1863), englische Schriftstellerin, Mutter von Anthony Trollope
 Joanna Trollope (* 1943), britische Schriftstellerin
 Thomas Adolphus Trollope (1810–1892), englischer Schriftsteller